Kristofer Berglund (né le  à Umeå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière en senior avec son club formateur du IF Björklöven dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois. Il est choisi au cinquième tour en cent vingt cinquième position par les Blues de Saint-Louis. Il découvre cette année-là l'Elitserien avec le Luleå HF. En 2009, il signe au Färjestads BK. Il remporte le championnat national 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || IF Björklöven || Allsvenskan ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IF Björklöven || Allsvenskan ||27 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || IF Björklöven || Allsvenskan ||42 ||4 ||21 ||25 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Luleå HF || Elitserien ||52 ||3 ||22 ||25 ||36 ||5 ||0 ||3 ||3 ||4
|-  
|2009-2010 || Luleå HF || Elitserien ||55 ||6 ||16 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 52|| 3|| 12|| 15|| 28|| 13|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 51|| 0|| 10|| 10|| 44|| 9|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
|2012-2013 || Växjö Lakers HC || Elitserien || 54|| 3|| 7|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 43|| 1|| 6|| 7|| 40|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2014-2015|| HV 71 || SHL ||53 || 0||7 ||7 || 18|| 6|| 0|| 1|| 1||6
|-
|2015-2016|| HV 71 || SHL || 40|| 1|| 12|| 13|| 10|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2016-2017|| HV 71 || SHL || 51 || 3 || 10 || 13 || 20 || 16 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2017-2018|| HV 71 || SHL || 11 ||0 ||1 || 1 ||20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| HV 71 || SHL || 49|| 2|| 10|| 12|| 47|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 49||0 || 5|| 5|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF || SHL || 51 || 1 || 6 || 7 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international

| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Umeå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Luleå HF
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Växjö Lakers HC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Brynäs IF